Westlands (dialect), een groep Zuid-Hollandse dialecten die gesproken worden in het Westland
 Westlands (Nairobi), een buurt in de Keniaanse hoofdstad Nairobi